Vollebekk (Oslo), een bedrijventerrein in Oslo
Vollebekk (metrostation), een station van de metro van Oslo